Kutonen () ist der Name von:

 Kutonen (Fußball), Fußballwettbewerb in Finnland
 Kutonen (TV), Fernsehkanal in Finnland